Le nom David Leslie est porté par les personnes suivantes :
 David Leslie (1600-1682),  Newark, un officier de cavalerie écossais ;
 David Leslie (1660-1728), un homme politique et général écossais ;
 David Leslie (1722-1802), un noble écossais ;
 David Leslie (1952-), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 David Leslie (1953-2008), un pilote de course automobile écossais.

Voir aussi